Gaucho — седьмой студийный альбом американской джаз-рок-группы Steely Dan, вышедший 21 ноября 1980 года на лейбле MCA Records и получивший 25 февраля 1981 года премию Грэмми в категории  (премию получили звукоинженеры , Bill Schnee, Jerry Garszva и ).
Gaucho их первый за 3 года студийный диск, впервые после Aja (1977), после чего наступил перерыв почти на 20 лет (до 1999, когда вышел следующий 8-й студийный альбом Two Against Nature). Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных изданий и критиков, включая Allmusic, Robert Christgau, New York Times, Rolling Stone.

Список композиций 
Все песни написаны дуэтом авторов-исполнителей  (соло-гитара, бас-гитара) и Дональдом Фейгином (вокал, орган, электрическое фортепиано, клавишные, синтезатор), кроме указанных специально.

Сторона 1 
 «Babylon Sisters» — 5:55
 «Hey Nineteen» — 5:10
 «Glamour Profession» — 7:29

Сторона 2 
 «Gaucho» (Becker/Fagen/Jarrett) — 5:32
 «Time Out of Mind» — 4:14
 «My Rival» — 4:34
 «Third World Man» — 5:13

Чарты 
Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Steely Dan and Peter Frampton Surround SACDs Released
 «Steely Dan: Reelin' in the Years» at Google Books

Альбомы США
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»
Альбомы Steely Dan